Haplogroupe R (Y-ADN)
 Haplogroupe R1a (Y-ADN)
 Haplogroupe R1b
 Haplogroupe R1b1c10
 Haplogroupe R1b-L21